Альохін Володимир Ілліч — український політик, Народний Депутат України
 Альохін Володимир Олексійович — український волонтер